Фут, Мэри:

 Фут, Мэри (1847—1938) — американская писательница.
 Фут, Мэри (1872—1968) — американская художница.